Бернинская железная дорога однопутная универсальная (1000 мм) железнодорожная линия, часть Ретийской железной дороги (RhB). Соединяет города Санкт-Мориц в кантоне Граубюнден, Швейцария и Тирано, в провинции Сондрио, Италия, через перевал Бернина.
Преодолевая высоту 2253 метров над уровнем моря, это самый высокий железнодорожный перевал в Европе и третья по высоте железная дорога в Швейцарии.

7 июля 2008 года, железнодорожные линии Бернина и Альбула (также является частью RhB), были включены в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО, под названием Ретийская железная дорога в культурном ландшафте Альбулы и Бернины.

Самый знаменитый поезд — Бернина экспресс.

История 

В 1904 году, в год окончания строительства железнодорожной линии Альбула, была основана компания Bernina-Bahngesellschaft (BB).

1 июля 1908 года BB открывает участки линии между Понтрезиной и Morteratsch и между Тирано и Поскьяво; 18 августа того же года — между Понтрезиной и Селериной. 1 июля 1909 года линия продлена от Селерины до Санкт-Морица и от Morteratsch до Bernina Suot. 5 июля 1910 года линия открывается целиком, после завершения сложнейшего участка между Bernina Suot и Поскьяво. Линия была электрифицирована с самого начала.

Первые годы железная дорога работала только летом, но с 1914 года перешла на круглогодичный режим работы.

С первых лет существования BB находилась на грани банкротства. Стоимость строительства линии составила около 15 миллионов Швейцарских франков, и даже появление в 1928 году вагона-ресторана и специальных предложений для туристов не смогло исправить финансовое состояние компании, и в 1943 году она перешла под управление Ретийской железной дороги. RhB фундаментально модернизировала линии и полностью обновила участок на вершине перевала.

С середины 1980-х годов RhB рекламирует естественные и технические достопримечательности Бернинской железной дороги специально для туристов. В октябре 2011 года, она стала первой железнодорожной линией в мире, сфотографированной для Google Street View.

Описание 

Санкт-Мориц — конечная станция для обеих железнодорожных линий Бернина и Альбула, но так как на них используются разные системы электрификации, они обслуживаются с разных платформ. От Санкт-Морица линия следует на восток, пересекая реку Инн по 64-метровому виадуку и проходя через 689-метровый (длиннейший на всей линии) туннель. Следующая станция, Селерина Staz, (1,716 м над уровнем моря) — самая низкая точка на северной стороне перевала Бернина. Оттуда до Ospizio Bernina, линия поднимается почти непрерывно. После возвращения к берегу Инна, линия достигает маленькой станции Punt Muragl Staz, где расположена нижняя станция фуникулера, ведущего к Muottas Muragl, открытого в 1907 году.

Следующая станция в Понтрезина, так же как и Санкт-Мориц, двусистемная. Энгадинская линия от Самедана, использует пути с 1 по 3, в то время как Бернина — с 3 до 7. На пути 3 происходит смена локомотивов для знаменитого Бернина экспресс, который работает между Куром или Давос-плац и Тирано.

Теперь линия поворачивает на юго-восток. После пересечения Rosegbach, она проходит через станцию Surovas, и, перейдя Berninabach, достигает станции Мортерач, около 2 км ниже ледника Мортерач. Проходя другом конце станции всемирно известную Кривую Монтебелло, линия встречает дорогу через перевал. Линия и дорога теперь будет сопровождать друг друга, до Ospizio Bernina. Следующие станции Diavolezza и Бернина Lagalb; обе — нижние станции канатных дорог.

На следующем участке линия перемещается от одной стороны долины к другой. Во-первых, Berninabach пересекается по 37-метровому Нижнему Бернинабахскому мосту, а затем линия пересекает Arlasbach, приток Berninabach. По Верхнему Бернинабахскому мосту, линия движется назад к восточной стороне долины. Далее следует 175-метровая галерея Arlas, которая обеспечивает защиту от снежных заносов. На юго-западной стороне располагаются небольшие озера Pitschen и Наир. Непосредственно за ними возвышается на 15 м в высоту и 283 м в длину Лаго Бьянко, плотина, которая также отмечает водораздел между реками Дунай и По.

Железная дорога идёт вдоль восточного берега озера, и в Оспицио Bernina, достигает своей высшей точки, в 2256 м над уровнем моря. Железная дорога Бернина, таким образом, самая высокая железнодорожная линия в Альпах, работающая как общественная железная дорога с круглогодичным движением. Участок отсюда до Поскьяво особенно сильно страдает от метелей, бесчисленные инженерные сооружения были возведены для защиты от них: 140-метровая галерея Scala, 192-метровый тоннель Scala ,348-метровая галерея Sassal Mason, и 54-метровый туннель Drago.
После галереи Grüm, расположена станция Alp Grüm, последняя станция перед итальянской языковой границей. Отсюда, линия спускается с уклоном до 7 %, через несколько S-образных петель, вниз, в долину Поскьяво. То, что это происходит без помощи зубчатой передачи, делает железную дорогу Бернина одной из самых крутых железных дорог в мире.

Сразу за станцией Alp Grüm, линия проходит через 180 ° изгиб, и идёт ниже Alp Grüm через Верхнюю галерею Palù . Следующий 180 ° изгиб, она проходит в тоннеле Palù, и выходит через Нижнюю галерею Palù. Четырьмя полукруглыми петлями ниже линия достигает станции Cavaglià. С 2000 года, построен новый автоматический разъезд, Stablini между Alp Grüm и Cavaglià. Зигзагообразно, линия продолжается от Cavaglià в долину через Cadera к Privilasco. Оттуда, линия достигает долину Поскьяво. В Поскьяво она, наконец, встречается еще раз с дорогой через перевал Бернина .
По просьбе местных жителей, станция Поскьяво была построена за пределами деревни. На ней расположены депо и ремонтные мастерские, где хранятся несколько исторических вагонов. Остальные секции линии примерно на 17 км к Тирано частично построены в виде трамвайной системы. После остановочного пункта Ли Курт, возведенного только в 1977 году, линия проходит по улице в деревне Ле Пресе. Между Ле Пресе и Miralago линия проходит вдоль берегов озера Поскьяво, при этом оставаясь на высоте озера (965 м над уровнем моря).

После Брусио, железная дорога проходит Спиральный виадук в Брусио. После виадука расположен остановочный пункт в селе Campascio. За пограничной станцией Campocologno линия переходит на территорию Италии, и, после пересечения главной площади Тирано, достигает конечной станции. Здесь железнодорожная линия Бернина встречается с линией итальянской государственной железнодорожной компании Rete Ferroviaria Italiana (RFI) которая связывает Тирано с Миланом.

Подвижной состав и эксплуатация 

На сегодняшний день Бернинской железной дорогой используются следующие классы локомотивов : пятнадцать ABe 8/12I ; шесть ABe 4/4III и два Gem 4/4 которые могут работать без электрического питания, благодаря дизель-генератору (второй двигатель).

Некоторые грузовые вагоны добавляются в пассажирских поезда до достижения максимального веса поезда в 140 тонн. По соображениям безопасности, из-за наличия опасных грузов, другие грузовые вагоны объединяются в отдельные грузовые поезда. Несмотря на то, что первоначально Бернинская железная дорога была построена только для туристического движения, теперь по ней перевозится значительное количество грузов, в основном это мазут, топливо и древесина. Кроме того, предприятия долины Поскьяво обслуживаются частично по железной дороге.
Пассажирские поезда ходят раз в час в каждом направлении.

Зимой используются паровой роторный снегоочиститель 1913 года, два электрических роторных снегоочистителя 1968 года, а также два современных снегоочистителя 2010 года. Их работа привлекает железнодорожных энтузиастов со всего мира.

В связи с опасностью схода лавин железная дорога разработала необычную процедуру для удаления этих опасностей. В конце зимы, когда риск схода лавины высокий, артиллерия обстреливает склоны гор, чтобы контролировать возникновение лавин.

Источники

Изображения

Ссылки 

 Images of the Bernina Railway
 Photos of the Bernina Railway in BahnGalerie
 Timetable of the Bernina Railway 2009(pdf; 986 kB)
 Photos of the Bernina Railway

См. также 
 Железнодорожная линия Альбула
 Энгадинская железная дорога
 Список горных железных дорог Швейцарии

Узкоколейные железные дороги Италии
Альпы
Достопримечательности Швейцарии
Всемирное наследие в Швейцарии
Железные дороги метровой колеи Швейцарии
Горные железные дороги Швейцарии
Международные железные дороги